Cheviot Hills – pasmo górskie w Wielkiej Brytanii, na pograniczu Anglii i Szkocji
 Cheviot Hills – dzielnica Los Angeles